Lyneham (Oxfordshire), een civil parish in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Lyneham and Bradenstoke, een civil parish in het Engelse graafschap Wiltshire
 Lyneham (Wiltshire), een dorp in deze civil parish
 Lyneham (Canberra), een buitenwijk van de Australische federale hoofdstad Canberra